Der Korea-National-League-Pokal 2017 war die 13. Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs für südkoreanische Vereinsmannschaften der Korea National League. An diesen Turnier nahmen die 8 Mannschaften der Korea National League teil. Titelverteidiger war der Ulsan Hyundai Mipo Dockyard Dolphin FC. Changwon FC gewann den diesjährigen Titel.

Das Pokalturnier begann am 3. Juni mit der Gruppenphase und endete am 16. Juni 2017 mit den Finalspiel.

Modus  
Alle 8 National-League-Teams wurden in zwei Gruppen mit je 4 Mannschaften aufgeteilt. Die besten zwei aus beiden Gruppen qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Gewinner des Halbfinales spielen im Finale um den Pokal.

Teilnehmende Mannschaften 

 Busan Transportation Corporation FC
 Changwon City FC
 Cheonan City FC
 Daejeon Korail FC
 Gangneung City FC
 Gimhae City FC
 Gyeongju KHNP FC
 Mokpo City FC

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

K.-O.-Runde 
Im Halbfinale spielten die besten vier Mannschaften gegeneinander um das Finale. Im Finale spielten Changwon FC und Cheonan City FC um den Korea-National-League-Pokal 2017. Die Halbfinalspiele fanden am 13.- und das Finale fand am 16. Juni 2017 statt. Changwon FC gewann im Elfmeterschießen mit 4:3 gegen Cheonan City FC.

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielplan

Fußballsaison 2017
2017